Брюлль () — фамилия еврейского происхождения (от «бен-рабби»; «сын раввина»).

 Брюлль, Адольф (1846—1908) — немецкий иудейский проповедник, писатель и редактор; сын Якова Брюлля.
 Брюлль, Игнац (1846—1907) — австрийский композитор-пианист и музыкальный педагог.
 Брюлль, Нехемия (1843—1891) — австрийский и немецкий раввин; сын Якова Брюлля.
 Брюлль, Яков (1812—1889) — чешско-австрийский раввин и писатель, отец Адольфа Брюлля.

См. также 
 Брюль
 Брюэль (значения)